Grisolles (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Grisolles (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia